Next Games était un magazine mensuel français consacré aux jeux vidéo sur consoles et PC, créé en mai 1998 et édité par Edicorp Publications. C'était l'adaptation française du magazine anglais Edge. Le magazine fut un échec et sa suppression eut lieu après seulement 7 numéros.

Historique

Rédaction 

 Sylvain Allain (rédacteur en chef)
 Cyrille Tessier (chef de rubrique)
 Jean-Pierre Abidal (chef de rubrique)
 Cyril Dupont (rédacteur)
 Hrvoje Goluza (rédacteur graphiste)
 Françoise Guilavogui (secrétaire de rédaction)
 Nicolas Di Costanzo (correspondant permanent au Japon)
 Laurence Abrault (collaboratrice)
 Sébastien Adolphi (collaborateur)
 Ghislaine Allain (collaboratrice)
 Nathalie Balland (collaboratrice)
 Cyril Berrebi (collaborateur)
 Éric Cougniot (collaborateur)
 Mario Dao (collaborateur)
 Stéphane Desbiens (collaborateur)
 Christophe Khautisen (collaborateur)
 Élodie Marty (collaboratrice)
 Karin Monont (collaboratrice)
 Manuel Moreau (collaborateur)

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 1998
Presse mensuelle disparue en France
Magazine d'informatique disparu
Titre de presse disparu en 1998